városháza (épület), mint általános fogalom

Jelenleg a következő városházákról van cikk a Wikipédián:

Magyarország

Lásd még: :Kategória:Magyarországi városházák

 Régi budai városháza
 Régi pesti városháza
 Városháza (Baja)
 Városháza (Balassagyarmat)
 Városháza (Budafok)
 Városháza (Debrecen)
 Városháza (Eger)
 Városháza (Esztergom)
 Városháza (Győr)
 Városháza (Kaposvár)
 Városháza (Kecskemét)
 Városháza (Kiskunfélegyháza)
 Makó
 Városháza (Makó)
 Régi városháza (Makó)
 Városháza (Mezőhegyes)
 Városháza (Miskolc)
  Városháza (Mohács)
 Városháza (Salgótarján)
 Városháza (Sátoraljaújhely)
 Városháza (Sopron)
 Városháza (Székesfehérvár)
 Városháza (Szeged)
 Városháza (Szekszárd)
 Városháza (Szentendre)
 Városháza (Szolnok)
 Városháza (Újpest)

Amerikai Egyesült Államok
Városháza (Cambridge, Massachusetts)

Belgium 
 Városháza (Brugge)

Csehország 
 Hradzsini városháza

Észtország
 Városháza (Tallinn)

Németország
 Régi városháza (Bamberg)
 Rotes Rathaus, Berlin
 Városháza és Roland-oszlop (Bréma)
 München
 Új városháza (München)
 Régi városháza (München)

Norvégia
 Városháza (Oslo)

Románia
 Aradi városháza
 Brassó:
 Városháza (Brassó)
 Régi városháza (Brassó)
 Városháza (Csíkszereda)
 Kolozsvár:
Városháza (Kolozsvár)
Régi városháza (Kolozsvár)
 Városháza (Marosvásárhely)
 Nagyváradi városháza
 Tordai városháza

Spanyolország
 Városháza (Pamplona)

Svédország 
 Stockholmi városháza

Szlovákia 
 Városháza (Fülek)

Jegyzetek